Hiányjel több értelemben használható különböző szövegek ellenőrzésére.

 Helyesírásban valamely betű vagy szótag hiányát jelző vessző (’).
 Kéziratban tévesen kihagyott szó vagy mondat hiányát jelző jel lehet (√).
 Szöveg rövidítése esetén> a rész kihagyását jelölő három pont (…).

Jelölései
 ’ jel: aposztróf
 ^ jel: beszúrásjel
 Három pont (…), kihagyás jelölésére

Írásjelek